Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Miriam Oremans 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Gabriela Sabatini (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (secondo turno)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Assente
 Gigi Fernández (terzo turno)
 Kimiko Date-Krumm (terzo turno)

 Nataša Zvereva (secondo turno)
 Miriam Oremans (semifinali)
 Patricia Hy-Boulais (secondo turno)
 Zina Garrison (terzo turno)
 Lindsay Davenport (primo turno)
 Brenda Schultz (terzo turno)
 Patty Fendick (semifinali)
 Pam Shriver (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1993